Spirasigmidae är en familj av svampdjur. Spirasigmidae ingår i ordningen Spirophorida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Spirasigmidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Spirasigmidae